Plutarque de Chéronée est un écrivain de la Grèce antique (46-125) ;
 Plutarque d'Athènes est un philosophe, fondateur de l'école néoplatonicienne d'Athènes (350-432) ;
 Saint Plutarque (mort en 202) est un des martyrs d'Alexandrie ;
 Plutarque, évêque de Byzance (89-105).

ca:Plutarc (desambiguació)
es:Plutarco (desambiguación)
gl:Plutarco